Le roseau en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section M « Végétaux » de la liste de Gardiner ; il y est noté M17.

il représente une branche de roseau fleuri et est translitéré j.

C'est un idéogramme du terme j "roseau" d'où découle le phonogramme unilitère j.

Il est le pronom suffixe j "je, me, moi, mon"

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Index égyptologique
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Hiéroglyphe égyptien